

Села:
 Нестерівка — Харківська область, Великобурлуцький район
 Нестерівка — Черкаська область, Маньківський район
 Нестерівка — колишнє село, нині мікрорайон Борисполя, Київська область.

Річка:
 Нестерівка — річка в Тернопільській області, притока Серету

Село:
 Нестерівка — , Березинський район

Див. також 
 Нестерівці